Эндрю «Мак» Макде́рмотт () (26 января 1966, Дарем — 3 августа 2011) — британский музыкант. Известен как бывший вокалист прогрессив-метал группы Threshold, также был вокалистом группы Sargant Fury.

Биография 
Эндрю Макдермотт родился 26 января 1966 года в Дареме на северо-востоке Великобритании. Сначала МакДермотт выступал в клубах северного побережья Англии, будучи участником таких коллективов, как Harvest, Renegade, Eliminator и Mr.President. Позднее перебрался в Германию, чтобы стать вокалистом хард-рок группы Sargant Fury. Эта команда выпустила три альбома, после чего группа распалась, и в 1998 году Макдермотт присоединился к группе Threshold.

В 2003 году Виланд Хофмейстер (фанат группы Threshold) предложил Макдермотту поиграть в группе Yargos. Вместе с Макдермоттом они записали альбом To Be or Not to Be (2005).

После записи альбома Dead Reckoning в 2007 Эндрю МакДермотт покинул Threshold и стал участником групп Swampfreaks и Powerworld. С первой из них он в записал два альбома (EP Swampfreaks в 2009 и www.com в 2011), со второй — альбом Human Parasite (2010). Оставаясь вокалистом Powerworld и Swampfreaks, Макдермотт записал также второй альбом Yargos Magical Karma (2012).

Скончался 3 августа 2011 года  от почечной недостаточности, пробыв перед этим четыре дня в коме.

Дискография

Sargant Fury 
 1991: Still Want More
 1993: Little Fish
 1995: Turn the Page

Threshold 
 1998: Clone
 1999: Decadent
 2001: Hypothetical
 2002:
 Concert in Paris
 Critical Mass
 2003: Wireless: Acoustic Sessions
 2004:
 Critical Energy
 Subsurface
 Replica
 2006: Surface to Stage
 2007: Dead Reckoning

Yargos 
 2005: To Be Or Not to Be
 2009: Magical Karma

Swampfreaks 
 2009: CD EP Swampfreaks

Примечания

Ссылки 
 Swampfreaks — официальный сайт 
 Threshold — официальный сайт 
 Yargos — официальный сайт 
 PowerWorld — официальный сайт 

Музыканты прогрессивного метала